BiH:
 Ćehajići (Donji Vakuf, BiH), naselje u općini Donji Vakuf
 Ćehajići (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde